Enzio Boldewijn (Almere, 17 november 1992) is een Nederlandse voetballer die speelt als aanvaller. 

Hij maakte op 6 augustus 2011 zijn debuut in het betaald voetbal toen hij het met FC Utrecht opnam tegen VVV-Venlo. In het seizoen 2012/13 kwam hij op huurbasis uit voor FC Den Bosch. Die club en ook FC Utrecht wilden niet met hem verder, waardoor hij vertrok naar Almere City. Op 15 mei 2016 tekende hij een contract voor twee jaar bij Crawley Town, dan actief in de League Two. In juli 2018 ging hij naar Notts County. Hier besloot hij na drie jaar zijn contract niet te verlengen. Hierop vertrok hij in juli 2021 transfervrij naar Sutton United.

Clubstatistieken

Bijgewerkt t/m 3 december 2022 

Nederlands voetballer